Kazimierz Wojakowski (1889–), kapitan Wojska Polskiego, kapelmistrz
 Kazimierz Ferdynand Wojakowski (1895–1986), pułkownik saperów Wojska Polskiego, działacz emigracyjny